Вюрцбах ():
 Вюрцбах — приток реки Блиc;
 Вюрцбах — приток реки Клейне-Энц;
 Вюрцбах — немецкая фамилия.